Мойсей (Моше Ахарон) Якович Береговський (28 грудня 1892, Термахівка — 12 серпня 1961, Київ) — музикознавець, дослідник єврейського фольклору України.

Біографія 
Народився 28 грудня 1892 року у селі Термахівці Київської губернії (нині Іванківського району Київської області) в родині меламеда. У 1905 році приїхав до Києва, екстерном закінчив гімназію, у 1915–1920 роках навчався у Київській консерваторії по класу композитора Б. Л. Яворського. У 1922–1924 роках навчався у Петроградській консерваторії.

У 1928–1936 роках завідував кабінетом музичної фольклористики Інституту єврейської пролетарської культури АН УРСР. У наступні 1936–1949 роки працював науковим співробітником Інституту мови і літератури, завідувачем фольклорним відділом кабінету єврейської культури АН УРСР, завідував кабінетом музичної етнографії, з 1947 року був викладачем Київської консерваторії. У 1950 році був заарештований і в 1951 році засуджений на 10 років за «групову антирадянську агітацію». Реабілітований у 1956 році.

Помер в Києві 12 серпня 1961 року. Похований на Байковому кладовищі.

Дослідження 
Об'єктами досліджень вченого були як значні центри єврейської культури (Київ, Одеса), так і невеликі міста й містечка на Волині, Поділлі, Галичині, колонії півдня України. Свої праці писав російською мовою та на їдиш. Головні твори:
 «Єврейський музичний фольклор» (т. 1, російська і ідиш, 1934; другий том, оголошений на наступний рік, не з'явився);
 «Єврейська інструментальна народна музика» (1937);
 «Єврейські народні пісні» (1938, спільно з І. Фефером);
 «Єврейські народні пісні» (1962).

Джерела 
 Російська єврейська енциклопедія
 Рибаков М. О.  Береговський Мусій Якович  // 

Уродженці Іванківського району
Випускники Київської консерваторії
Випускники Санкт-Петербурзької консерваторії
Фольклористи
Радянські музикознавці
Репресовані в СРСР
Померли в Києві
Поховані на Байковому кладовищі
Реабілітовані в СРСР
Уродженці Київської губернії
Євреї Київської області
Київські євреї